La 1ª Divisão 2018-2019 è stata la 29ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare è iniziata il 15 settembre 2018 e si è conclusa il 21 aprile 2019, prolungandosi fino al 16 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Benfica campione del Portogallo 2018-2019.
 Benfica e Sporting CP qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2019-2020.
 Pinheirense e Rio Ave retrocessi in 2ª Divisão 2019-2020.

Play-off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Supercoppa del Portogallo 
La 21ª edizione della competizione ha opposto lo , vincitore sia del campionato che della coppa, e il , finalista della coppa. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Loulé.

Note

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2018
Calcio a 5 nel 2019